Феличи — фамилия. Известные носители:
 Феличи, Анджело (1919—2007) — итальянский куриальный кардинал и ватиканский дипломат. 
 Феличи, Джованни (также известный как Ioannes Felix, просто Gianfelice, также его фамилию иногда пишут как Felice) — католический церковный деятель XII века. 
 Феличи, Перикле (1911—1982) — итальянский куриальный кардинал и ватиканский сановник.